Garden Grove (California)
Garden Grove (Iowa)
Garden Grove (Florida)